BTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butare (Ruanda)
 btq – codice ISO 639-3 della lingua batek
 Buoni del Tesoro Quadriennali (BTQ): titoli di stato della durata di 4 anni, emessi negli anni '70 e '80;